Чемпионат Азии по борьбе 2006 года прошёл с 4 по 9 апреля в Алма-Ате (Казахстан).

Общий медальный зачёт

Медалисты

Греко-римская борьба

Вольная борьба (мужчины)

Вольная борьба (женщины)

Источники 
 FILA Wrestling Database

2006
Борьба
Борьба
Борьба
Международные спортивные соревнования в Алма-Ате
Международные соревнования по борьбе в Казахстане
2006 год в борьбе
Апрель 2006 года